Hisbollah () bedeutet auf deutsch Partei Gottes und ist Name folgender Organisationen:
 Hisbollah, islamische libanesische Organisation im Libanon
 Hizbullah (Türkei), kurdische sunnitisch-islamistische Organisation in der Türkei
 Iranische Hezbollah, radikal-islamische Chomeini-Anhänger im Iran
 Ansare Hisbollah, iranische Organisation des Revolutionsführers Seyyed Ali Chamene'i
Kata'ib Hezbollah, Hisbollah-Miliz im Irak

Siehe auch: